A Fed Cup de  2004 foi a 42º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 8 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Rússia ganhando na final da França, no seu primeiro título.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
2004 no tênis